La Temporada 2009 del Campeonato Mundial de Superbikes es la 22ª temporada del Campeonato del Mundo de Superbikes.

Calendario

Clasificaciones

Clasificación de Pilotos

Resultados de Pilotos Wildcard

Clasificación de Marcas

Lista de pilotos participantes en el Campeonato 

 Pirelli es el suministrador único del Campeonato.

Enlaces externos 
 Web Oficial

Referencias 

2009
Motociclismo en 2009